Frame est un nom commun et un nom propre anglais qui peuvent faire référence à :

Nom commun 
 Frame est un mot anglais qui possède de multiples sens comme « structure », « ossature », « armature », « monture » (de lunettes), « cadre » (de tableau), etc. ;
 Trame, dans les réseaux informatiques, traduit en anglais par le mot frame ;
 L'élément HTML frame.
 Une frame est aussi un terme désignant une manche au snooker.

Sigle 
 FRAME (acronyme de ), un réseau d'échanges (coopérations, expositions, etc.) entre musées de région français et américains créé en 1999.

Patronyme 

 Alex Frame (1993-), coureur cycliste néo-zélandais ;
 Fred Frame (1894-1962), pilote automobile américain ;
 James Frame (1803-1876), auteur écossais ;
 Janet Frame (1924-2004), écrivaine néo-zélandaise ;
 Linley Frame (née en 1971), nageuse australienne.